

Patronyme 
Indila, de son vrai nom Adila Sedraïa, chanteuse française.

Toponyme 
Sedraia, commune de la wilaya de Médéa en Algérie. 

Homonymie
Homonymie de patronyme